Кортленд (город, Миннесота)
 Кортленд (округ, Нью-Йорк)
 Кортленд (тауншип, Миннесота)